Ask-Upmark är ett svenskt efternamn.

Kända personer 
Kända personer med namnet Ask-Upmark:
Erik Ask-Upmark d.ä., svensk professor i praktisk medicin.
Erik Ask-Upmark d.y., svensk musiker.

Se även 
Upmark

Svenska efternamn